

Edling est une ville de Bavière.
 Edling, quartier de la commune de Prutting en Bavière.
 Edling, quartier de la commune de Scheyern en Bavière.
 Edling, quartier de la ville de Trostberg en Bavière.

Edling, localité de la commune de Spittal an der Drau en Carinthie.
Edling, localité de la commune de Eberndorf en Carinthie.
Edling, localité de la commune de Kappel am Krappfeld en Carinthie.
Edling, localité de la commune de Ludmannsdorf en Carinthie.
Edling, localité de la commune de Sankt Stefan im Gailtal en Carinthie.
Edling, localité de la commune de Steuerberg en Carinthie.
Edling, localité de la commune de Straßburg en Carinthie.
Edling, localité de la commune de Weitensfeld im Gurktal en Carinthie.
Edling, localité de la commune de Trofaiach en Styrie.

Edling est une ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Anzeling.

Patronyme 
 Leif Edling,  bassiste suédois de heavy metal.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités